Нижче наведено список 226 муніципалітетів департаменту Східні Піренеї.

Східні Піренеї

Східні Піренеї